

Toponymes 
 Aybak (province de Helmand), un village dans le sud-ouest de l'Afghanistan ;
 Aybak (province de Samangan), un village dans le nord de l'Afghanistan.

Voir aussi 
 Aybak ou Al-Muizz Izz ad-Dîn Aybak, le premier sultan mamelouk d'Égypte ;
 Al-Mansur Nur ad-Dîn Ali ben Aybak, son fils, second sultan mamelouk d'Égypte ;
 Kutb Al-Din Aybak ou Qûtb ud-Dîn Aibak, premier sultan de Delhi.